Le Championnat de France de floorball D1 2013-2014 est la  de cette compétition. Le premier niveau du championnat opposera pour cette saison 10 équipes réunies dans une poule nationale unique. Il diffère sur ces deux points de l'édition 2012-2013

En saison régulière, chaque équipe affrontera l'ensemble des autres équipes une seule fois, soit un total de 9 matchs par équipe. Les rencontres se déroulent en 3 périodes de 20 minutes, temps continu.

Pour la , 6 équipes seront qualifiées pour les phases finales, et non 4. Les 2 premières équipes seront directement qualifiées en demi-finales. Les équipes classées de  à  joueront les quarts de finale. D'autre part, les deux dernières équipes s'affronteront pour le maintien en D1. Le perdant sera directement relégué, et le vainqueur jouera un match de barrage contre l'équipe qui finira  de D2.

Le championnat débutera le  et se terminera le .

Équipes 

À la suite des résultats de la saison 2012-2013, et au passage de 8 à 10 équipes en D1, les trois équipes suivantes ont été promues en D1 :
 Trolls d'Annecy, champion de D2
 Caen Floorball, vice-champion de D2
 Canonniers de Nantes,  de D2 et vainqueur du match de barrage contre Saint-Étienne Knights, qui ont été relégués.
D'autre part, l'équipe des Rascasses de Marseille ne s'est pas réinscrite au championnat, et a ainsi cédé sa place aux Sentinelles de Strasbourg,  de D2.

Classement de la saison régulière 

|}

Note : quatre matchs manquants

Playoffs

Playdowns

Statistiques de la saison régulière

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Floorball
 Championnat de France de floorball D1
 Championnat de France de floorball D2
 Championnat de France de floorball féminin

Liens externes 
 Fédération française de floorball

2013-2014
Floorball M1
Floorball en 2013